Kabala fait référence à plusieurs concepts :

Toponymie 
 Kabala, ville du Burkina Faso ;
 Kabala, également l'autre nom du village de Kalarla au Burkina Faso ;
 Kabala, ville d'Estonie ;
 Kabala, ville du Mali ;
 Kabala, ville du Sierra Leone.

Cinéma 
Kabala de Assane Kouyaté

Religion 
Kabala ou Kabbalah dite Kabbale ou Cabbale en français, tradition ésotérique du judaïsme.